Yen Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yunyan He (vattendrag i Kina, Jiangsu), 
 Yan He, vattendrag, Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar